Сент-Марі́-ла-Бланш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 40 км на південь від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 843,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки

Посилання 
 Сент-Марі-ла-Бланш на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Марі-ла-Бланш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Марі-ла-Бланш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-ла-Бланш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Марі-ла-Бланш на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор